Уэйк () — англоязычное имя собственное, которое часто встречается в виде фамилий и топонимов

 Уэйк, Нэнси (1912—2011) — британский агент во Французском сопротивлении.
 Уэйк, Уильям (1657—1737) — епископ Линкольнский (1705-1716), 82-й архиепископ Кентерберийский (1716—1737).
 Уэйк — атолл, расположенный в северной части Тихого океана (Океания).
 Уэйк — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США

См. также 
 Знак «Остров Уэйк»
 The Wake